Galeta hat folgende Bedeutungen:

 Galeta Island, Ort in Panama
 Kap Galeta, Oblast Warna, Bulgarien
 Hotep Idris Galeta, südafrikanischer Jazzmusiker